Churchill je ime više mjesta i ljudi, kao i izvedenih predmeta i organizacija.

Ljudi 
Obitelj Churchill, iz koje dolaze engleski vojvode Marlborough, u koju spadaju:
John Churchill, prvi vojvoda Marlborough, engleski general u Ratu za španjolsku krunu
Sarah Churchill, vojvotkinja Marlborough, koja je bila "Mistress of the Robes"
Jennie Jerome (Lady Randolph Churchill), majka Winstona Churchilla
Lord Randolph Churchill, sin Johna Winstona Spencera-Churchilla, sedmi vojvoda Marlborough, otac Winstona Churchilla
Sir Winston Churchill, (1874. – 1965.), britanski premijer u 2. svjetskom ratu
Randolph Churchill, britanski političar i sin Winstona Churchilla
Pamela Churchill, bivša žena Randolpha Churchilla (djev. Pamela Digby, poslije Pamela Harriman)
Winston Churchill (unuk), britanski političar i unuk Winstona Churchilla

Caryl Churchill, britanski dramatičar
Charles Churchill, britanski pjesnik i satiričar
Jack Churchill, ekscentričan vojnik u 2. svj. ratu
Peter Churchill, britanski uhoda u 2. svj. ratu
Ward Churchill (r. 1948.), kontroverzni američki profesor etnologije

Winston Churchill (SAD) (1871. – 1947.) američki suvremenik britanskog premijera i autor američkih uspješnica

Obrazovanje 
Koledž Churchill u Cambridgeu, Sveučilište Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo 
Škola zajednice Churchill, Churchill, North Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo 
Srednja škola Winston Churchill je ime više škola diljem svijeta

Vojska 
Churchill (tenk), teški pješački tenk u 2. svj. ratu
USS Winston S. Churchill (DDG-81), brod američke mornarice
Churchill Barriers, nasipi u Škotskoj koji su štitili sidrište Scapa Flow od napada podmornica

Gospodarstvo 
Churchill (osiguranje)

Zemljopis

Australija 
Churchill, Queensland
Churchill, Victoria

Rijeke 
rijeka Churchill (zaljev Hudson), u Saskatchewanu i Manitobi
rijeka Churchill (Atlantik), u Newfoundlandu i Labradoru

Engleska 
Churchill, Oxfordshire
Churchill, Somerset
Churchill (Pershore), Worcestershire
Churchill u Halfshireu, Worcesterhire, sada dio župe Churchill i Blakedowna

Irska 
Churchill, Donegal, Republika Irska
Churchill, okrug Fermanagh, Sjeverna Irska

Kanada 
Churchill, Manitoba
Churchill (izborni okrug), Manitoba
Churchill, okrug Simcoe, Ontario
Churchill, okrug Wellington, Ontario

SAD 
Churchill, Pennsylvania

Kultura 
Churchills su bili izraelski glazbeni sastav 
TCDD 45151 Class imali su nadimak "Churchills"

Predmeti 
vrsta cigare nazvana po britanskom premijeru Churchillu
vrsta milkshakea popularnog u Puntarenasu (Kostarika).